НХЛ в сезоне 1994-1995 — стал 78-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Джерси Девилз». Из-за локаута регулярный чемпионат был сокращен до 48 матчей.

По окончании сезона клуб «Квебек Нордикс» переехал из Квебек-Сити в Денвер (штат Колорадо, США), где стал выступать под названием «Колорадо Эвеланш».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 конференций
Квебек – Нью-Йорк Рейнджерс   2:4 (5:4; 3:8; 3:4; 2:3от; 4:2; 2:4)
Питтсбург – Вашингтон   4:3 (4:5; 5:3; 2:6; 2:6; 6:5; 7:1; 3:0)
Филадельфия – Баффало   4:1 (4:3от; 3:1; 1:3; 4:2; 6:4)
Бостон – Нью-Джерси   1:4 (0:5; 0:3; 3:2; 0:1от; 2:3)
Детройт – Даллас   4:1 (4:3; 4:1; 5:1; 1:4; 3:1)
Сент-Луис – Ванкувер   3:4 (2:1; 3:5; 1:6; 5:2; 5:6от; 8:2; 3:5)
Чикаго – Торонто   4:3 (3:5; 0:3; 3:2; 3:1; 4:2; 4:5от; 5:2)
Калгари – Сан Хосе   3:4 (4:5; 4:5от; 9:2; 6:4; 5:0; 3:5; 4:5от)

1/2 конференций
Питтсбург – Нью-Джерси   1:4 (3:2; 2:4; 1:5; 1:2от; 1:4)
Филадельфия – Нью-Йорк Рейнджерс   4:0 (5:4от; 4:3от; 5:2; 4:1)
Детройт – Сан Хосе  4:0 (6:0; 6:2; 6:2; 6:2)
Чикаго – Ванкувер   4:0 (2:1от; 2:0; 3:2от; 4:3от)

Финалы конференций
Филадельфия – Нью-Джерси    2:4 (1:4; 2:5; 3:2от; 4:2; 2:3; 2:4)
Детройт – Чикаго   4:1 (2:1от; 3:2; 4:3от; 2:5; 2:1)

Финал.   Детройт – Нью-Джерси   0:4 (1:2; 2:4; 2:5; 2:5)

Награды и призы

Команды всех звёзд

См. также 
 Драфт НХЛ 1994
 Матч всех звёзд НХЛ 1995
 1994 год в спорте
 1995 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1994 год в хоккее
1995 год в хоккее